Mute Print третійстудійний альбом американської групи A Wilhelm Scream, який був випущений 20 квітня 2004 року.

Треклист 
 Mute Print - 1:15
 Famous Friends and Fashion Drunks - 2:24
 Anchor End - 2:46
 William Blake Overdrive - 3:06
 Brand New Me, Same Shitty You - 3:11
 The Rip - 3:16
 Retiring - 2:10
 Stab. Stab. Stab. - 3:46
 A Picture of the World - 3:56
 Kursk - 3:33
 Dreaming of Throwing Up - 3:31

Джерела 
 Mute Print last.fm
 Mute Print  allmusic

Альбоми A Wilhelm Scream
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців